Casatesi – abitanti di Casate (Bernate Ticino)
Casatesi – abitanti di Casatenovo